Робледо () — испанская фамилия и топоним.

Фамилия 
 Робледо, Анхель Федерико (1917—2004) — аргентинский политик и дипломат.
 Робледо, Кармело (1912—1981) — аргентинский боксер.
 Робледо, Лоренцо (1921—2006) — испанский киноактёр.
 Робледо Ромеро, Хоакин Эрмес (род. 1950) — парагвайский католический прелат.
 Робледо, Хорхе (1926—1989) — чилийский футболист, инсайд, первый южноамериканец, сыгравший и забивший в финале Кубка Англии.
 Робледо, Хорхе (приблизительно 1500—1546) — испанский конкистадор и военный деятель, маршал.

Топоним 
 Робледо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альбасете.
  — кальдера в аргентинской провинции Катамарка.
  — одна из 16 коммун города Медельин в Колумбии.
 Робледо-де-Корпес — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.
 Робледо-де-Чавела — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид.
 Робледо-дель-Масо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.